Гран-при Франции 1973 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 1 июля 1973 года на трассе Поль Рикар.

Scuderia Ferrari вновь вернулась к использованию двух автомобилей. Рейне Виселль заменил Майка Бёттлера, получившего травмы в гонке «Формулы-2» в Руане, а Питер Ревсон улетел на соревнования в США и не участвовал в гонке. Дебютант «Формулы-1» Рикки фон Опель вывел на старт автомобиль команды «Ensign», для которой этот этап также был дебютным, а Джон Уотсон должен был стартовать на автомобиле «Brabham», но перелом ноги не позволил ему принять участие в Гран-при.

Обладатель поула Джеки Стюарт проиграл старт Джоди Шектеру и Ронни Петерсону. Южноафриканец лидировал до 41 круга, пока не столкнулся с Эмерсоном Фиттипальди и не повредил заднюю подвеску. Сход Шектера открыл Ронни Петерсону дорогу к первой в карьере победе. Джеки Стюарт столкнулся со слишком быстрым износом шин своего автомобиля и не смог вмешаться в борьбу за места на подиуме.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-41 Джоди Шектер

42-54 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции